Hoger-Op Testelt is een Belgische voetbalclub uit Testelt. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 5377 en heeft groen en wit als kleuren. De club speelde als FC Testelt een decennium in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club sloot zich als FC Testelt in 1950 aan bij de Belgische Voetbalbond en ging er van start in de provinciale reeksen, waar men de eerste decennia bleef spelen.

Eind jaren 70 begon een bloeiperiode voor de club. FC Testelt was opgeklommen tot op het hoogste provinciale niveau en in 1978 promoveerde de club voor het eerst naar de nationale bevorderingsreeksen of Vierde Klasse. Ook daar was men meteen bij de beteren en men eindigde het eerste seizoen op een vierde plaats. Het volgende seizoen deed men nog beter. Testelt won zijn reeks met ruime voorsprong en stootte zo in 1980 na twee seizoenen door naar Derde Klasse.

Ook in Derde Klasse ging Testelt door op dit elan en werd er in zijn debuutseizoen meteen derde in zijn reeks. Het zou de hoogste notering ooit blijven voor de club en de opmars van de club werd gestuit. Testelt eindigde het volgend seizoen nog in de middenmoot, maar na een afgetekende laatste plaats in 1983 zakte men na drie jaar terug naar Vierde Klasse.

FC Testelt bleef nog enkele seizoenen in Vierde Klasse spelen met wisselende resultaten. Ze behaalde men in 1985 en 1987 telkens nog derde plaats, maar uiteindelijk strandde men in 1989 op een laatste plaats. Na een succesperiode van 11 jaar nationaal voetbal zakte de club terug naar de provinciale reeksen.

De naam van de club veranderde begin jaren 90 in Hoger-Op Testelt en de club zakte verder weg in de provinciale reeksen. Tegen het einde van de eeuw was Testelt zelfs weggezakt tot in Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau.

Resultaten

Externe links 
 http://www.hotestelt.be

Testelt
Sport in Scherpenheuvel-Zichem
Testelt
Sportvereniging in Vlaams-Brabant